Bij ons in de Jordaan (lied), lied vertolkt door Johnny Jordaan in 1955
Bij ons in de Jordaan (film), film en televisieserie uit 2000 over Johnny Jordaan